Lendersbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Lendersbach (Oberkirch), Wohnplatz in der Stadtteilgemarkung Ödsbach von Oberkirch im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Lendersbach (Ahrbach), linker Zufluss des danach Mühlenbach genannten Ahrbachs (zum Mittelrhein) im Gebiet der Stadt Rhens, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Lendersbach (Ödsbach), linker Zufluss des Ödsbachs (zur Rench) beim Steinhof von Ödsbach, Stadt Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg